Lay (Loire), een gemeente in het Franse departement Loire;
Bretonse lai (ook wel lai, lay of verhalende lay genoemd), een soort romance in de Franse en Engelse middeleeuwse literatuur.